Whitney kan avse:

Personer
Whitney (förnamn) – personer med Whitney som förnamn
 Whitney (efternamn) – personer med Whiotney som efternamn

Geografi

Kanada
 Whitney, Ontario

USA
 Whitney, Idaho 
 Whitney, Maine
 Whitney, Nebraska
 Whitney, Nevada
 Whitney, Oregon
 Whitney, Texas

Övrigt
 Mount Whitney, Kalifornien, den högsta berget i det kontinentala USA.
 Whitney High School
 Whitney Museum of American Art
 Whitneybiennalen